Novellini – cognome italiano
 I novellini – serie televisiva statunitense
 Adriano Novellini (n. 1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Enrico Novellini (1937-2011) – politico italiano